Bad (mittelhochdeutsch/althochdeutsch bat/bad, „Bad“‚ von ahd. badōn, „wärmen, [warm] baden“) steht für:

 allgemein Aufenthalt in Wasser zur Heilung oder zur Reinigung, siehe Badekultur
 Badehaus, ein Gebäude für die Körperpflege, vor allem im Mittelalter
 Badezimmer, umgangssprachlich
 Schwimmbad
 Tauchbad, Flüssigkeit zur Oberflächenbehandlung
 Wasserbad, Gerät zum Temperieren in Küche, Haushalt, Chemie und Handwerk
 therapeutisches Bad („Heilbad“, Kräuterbad) oder heilkundliche Bademethode, siehe Hydrotherapie

Orte:
 Bad (Kurort), ein amtlicher Beiname zu Orten mit Heilbädern
 Bad (Neustadt an der Rems), ein Wohnplatz des Stadtteiles Neustadt an der Rems der Stadt Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Salzgitter-Bad, Stadtteil von Salzgitter, Niedersachsen

Personen:
 Jira Bulahi Bad (* 1965), sahrauische Ingenieurin, Politikerin und Aktivistin

bad (englisch ‚schlimm, böse‘, slang ‚In-Sein‘):
 Bad (Album), ein Album von Michael Jackson
 Bad (Michael-Jackson-Lied), ein Lied von Michael Jackson
 Bad (U2-Lied), ein Lied von U2

BAD bzw. Bad steht als Abkürzung für:
 BAD Design, britischer Automobilhersteller
 BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH (eigentlich B·A·D)
 Banco Africano de Desenvolvimento (portugiesisch), die Afrikanische Entwicklungsbank
 Banque Africaine de Développement (französisch), die Afrikanische Entwicklungsbank
 Barksdale Air Force Base (IATA-Code), ein Luftwaffenstützpunkt im US-amerikanischen Bundesstaat Louisiana
 Bcl-2-Antagonist-of-Cell-Death, ein pro-apoptotisches Protein

BAD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Baden-Baden

Bad. bzw. bad. steht für:
 badisch

Siehe auch:
 BÄD
 Badlands
 Baad

Abkürzung